Арыкова — женская форма фамилии Арыков и топоним:

 Арыкова (деревня) — одна из старейших башкирских деревень Кунашакского района Челябинской области.
 Арыкова, Нагима Идрисовна (1902—1956) — одна из организаторов женского движения в Казахстане.